Archer Heights ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Archer Heights (Illinois), im Cook County
 Archer Heights (West Virginia), im Brooke County